Jan Öberg kan avse:

Jan Öberg (1935–2019), latinist.
Jan Öberg (född 1951), fredsforskare.